William Cameron peut faire référence à : 
  (1833-1886), explorateur dont le nom a été donné aux Cameron Highlands (Malaisie).
 William Cameron (1955), acteur américain.

Voir aussi 
 William Cameron McCool (1961-2003), astronaute américain.
 William Cameron Forbes (1870-1959), banquier d'affaires américain et diplomate.
 William Cameron Menzies (1896-1957), réalisateur, producteur et scénariste de cinéma.
  (né en 1960), auteur, chroniqueur et humoriste américain.